Jméno Marinus nosili dva papežové římskokatolické církve.

papežové
 Marinus I. – pontifik v letech 882–884
 Marinus II. – pontifik v letech 942–946

další osoby jménem
 Marinus

Související články 
 Martin (papež)

Papežové podle jména